Мемориал Дениса Тена 2021 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил в казахстанском городе Нур-Султан с 28 октября по 31 октября 2021 года. Организатор турнира — Национальная федерация конькобежцев Казахстана. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду. Также, на закрытие выступила команда по синхронному катанию "Тенгри" из города Нур-Султан 

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является шестым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте национальной федерации конькобежцев Казахстана 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Октябрь 2021 года
Спорт в Казахстане в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Астане